Palesztina – a Palesztin Nemzeti Hatóság által irányított állam a Közel-Keleten
 Palesztina – történelmi régió a mai Izrael és Palesztina államok területén
 Palesztina vagy Palesztin Mandátum – 1920–48 között fennálló brit mandátumterület

Lásd még:
 Izrael – a mai Izrael állam